Burg Hirschbach steht für folgende Burgen in Bayern:

 Turmhügel Hirschbach, bei Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising
 Burgstall Altes Haus (Hirschbach), Landkreis Amberg-Sulzbach 

Siehe auch:
 Hammerschloss Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach